

Турнес — річка в Удмуртії, права притока Медло
 Турнес — присілок, Дебьоський район, Удмуртія